69-й выпуск  Париж — Тур — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 28 сентября 1975 года в рамках Супер Престиж Перно 1975. Победителем стал бельгийский гонщик Фредди Мартенс.

Участники

Маршрут 
Дистанция гонки из французского города Тура до Версаля составила 247 километров. Данный маршрут использовался второй раз, в результате чего гонка в 1974-75 годах называлась Тур — Версаль.

Ход гонки 
Первым в группе из 12 гонщиков, участвовавших в финишном спринте, стал Фредди Мартенс.

Из 136 стартовавших спортсмена финишировало 75 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте